Солда

 Солда (приток Ваги)
 Солда (приток Вочи) (или Вёксы)